Этчеве́рри () — испанская фамилия.

 Этчеверри, Марко Антонио (род. 1970) — боливийский футболист.
 Этчеверри, Ромильдо (1906—1967) — парагвайский футболист.
 Этчеверри, Томас Мартин (род. 1999) — аргентинский профессиональный теннисист. 
 Этчеверри, Хосе (род. 1996) — уругвайский футболист.
 Этчеверри, Эдуардо — уругвайский шахматист.

См. также 
 Эчеберриа
 Эчеверриа
 Эчеверия